Хайнрих (Heinrich, Henry, Harry, Hendrik, Enrico, Генрих, ) е мъжко име и може да се отнася за:

Владетели:
 Хайнрих I Птицелов (876-936), крал на Източното Франкско кралство (919-936)
 Хайнрих II (973-1024), Светия, император на Свещената Римска империя (1002-1024)
 Хайнрих III (1017-1056), от 1046 г. император на Свещената Римска империя
 Хайнрих IV (1050-1106), император на Свещената Римска империя
 Хайнрих V (1081-1125), император на Свещената Римска империя (1111-1125)
 Хайнрих VI (1165-1197), на Свещената Римска империя (1191-1197)
 Хайнрих VII (1269/1275-1313), император на Свещената Римска империя (1312-1313)
 
 Хайнрих I (919/922-955), херцог на Бавария
 Хайнрих II Язомиргот (1107-1177), pфалцграф при Рейн (1140-1141)
 Хайнрих Лъв (1129/1130 или 1133/1135-1195), херцог на Саксония (1142-1180)
 Хенрих Фландърски (1174-1216), император на Латинската империя (1205-1216)
 Хенри I (1068-1135), крал на Англия (1100-1135)
 Хенри II Плантагенет (1133-1189), крал на Англия (1154-1189)
 Хенри III (1207-1272), крал на Англия (1216-1272)
 Хенри IV (1367-1413), крал на Англия (1399-1413)
 Хенри V Ланкастер (1387-1422), крал на Англия (1413-1422)
 Хенри VI Ланкастер (1421-1471), крал на Англия (1422-1461 и 1470- 1471), крал на Франция (1431)
 Хенри VII Тюдор (1457-1509), крал на Англия (1485-1509)
 Хенри VIII (1491-1547), крал на Англия (1509-1547), първият крал на Ирландия от 1541 г.
 Хайнрих фон Батенберг (1858-1896), германски принц

Други:
 Хайнрих Шюц (1585-1672), немски композитор
 Хайнрих Хайне (1797–1856), немски поет
 Хайнрих Шлиман (1822-1890), немски археолог
 Хайнрих Херц (1857-1894), немски физик
 Хайнрих Ман (1871-1950), немски писател
 Хайнрих Химлер (1900-1945), германски политик на нацистка Германия
 Хайнрих Бьол (1917-1985), немски писател